A lap egyes foszforvegyületek összegképletét sorolja fel.


A magyar Wikipédia szócikkeiben található foszforvegyületek összegképlete

További foszforvegyületek összegképlete

Kapcsolódó lapok 
 Foszfor
 Kémiai képlet
 Vegyületek összegképlete
 Szerves vegyületek listája

További információk 
 a magyar Wikipédia foszfort tartalmazó vegyületeinek listája külső keresővel

Kémiai listák